Ansbach steht ist ein geographischer Name:

Gebietskörperschaften:
 Landkreis Ansbach, Landkreis um die Stadt Ansbach, mit Verwaltungssitz dort, Mittelfranken, Bayern
 Ansbach, früher Onolzbach oder Onoldsbach, kreisfreie Stadt in Mittelfranken, Bayern
 Ansbach (Roden), Kirchdorf der Gemeinde Roden, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Gewässer:
 Ansbach (Schwemmbach), rechter Zufluss des Schwemmbachs (zum Oberrhein) bei Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Ansbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber vor Bettwar, Gemeinde Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ansbach (Treisbach), linker Zufluss des Treisbachs (zur Kyll) an der Kniemühle, Ortsgemeinde Densborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Ansbach (Usa), rechter Zufluss der Usa in Anspach, Stadt Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen

Historisches Territorium:
 Fürstentum Ansbach oder Markgraftum Brandenburg-Ansbach, bis 1806, Fürstentum um die Stadt Ansbach, von Nebenlinien des Hauses Hohenzollern regiert

Ansbach ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Ansbach (1913–1988), deutscher kommunistischer Politiker (KPD/SED) 
 Vera Ansbach (1920–2020), deutsche Antifaschistin, stellvertretende Direktorin der Deutschen Handelsbank der DDR

Siehe auch:
 Amsbach
 Anbach
 Anspach
 Anzbach